Strömmingsbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fyren Strömmingsbådan på skäret Kallan, Malax, Österbotten, 
 Strömmingsbådan, Malax, Österbotten, 
 Strömmingsbådan, Närpes, Österbotten,

Se även
Strömmingsgrynnan